Tornaco bezeichnet:

 Tornaco, Gemeinde in Italien

Tornaco ist der Name folgender Personen:
 Arnold Franz von Tornaco (1696–1766), röm.-dt. kaiserlicher hoher Offizier, Gouverneur und Diplomat
 Camille de Tornaco (1807–1880), belgischer liberaler Politiker und Präsident des Senats
 Charles de Tornaco (1927–1953), belgischer Formel-eins-Rennfahrer
 Raymond de Tornaco, belgischer Autorennfahrer und der Vater von Charles de Tornaco
 Victor de Tornaco (1805–1875), luxemburgischer Politiker